George Christopher Williams – biologo statunitense
 George Christopher Williams – calciatore inglese